Orden vom Kreuz steht für:

Auszeichnungen:
 Orden vom Belgischen Kreuz, Verdienstorden in Belgien, siehe Königliche und barmherzige Vereinigung der Ordens- und Medaillenträger von Belgien #Orden vom Belgischen Kreuz
 Orden vom Slowakischen Kreuz, Zivil- und Militärverdienstorden
 Kaiserlicher Orden vom Kreuz, Verdienstorden im Kaiserreich Brasilien
 Nationaler Orden vom Kreuz des Südens, Verdienstorden in Brasilien

Ordensgemeinschaften:
 Orden vom Heiligen Kreuz, Augustinische Ordensgemeinschaft
 Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz, Ordensgemeinschaft der Augustiner-Chorherren
 Patriarchalischer Orden vom Heiligen Kreuz zu Jerusalem, Laienorden der Melkitischen Griechisch-Katholischen Kirche

Siehe auch:
 Orden des Marienland-Kreuzes, Verdienstorden in Estland
 Kreuzorden